Таррега:

 Таррега — город в Испании
 Таррега, Франсиско (1852—1909) — испанский гитарист и композитор